«Take a bow» (en inglés: hacer una reverencia) puede referirse a:

Música 
 «Take a bow» (1994), canción de Madonna;
 «Take a bow» (2006), canción de la banda Muse;
 «Take a bow» (2007), canción de Leona Lewis;
 «Take a bow» (2008), canción de Rihanna;

Televisión 
 "Take a bow", programa infantil de televisión de la BBC - año 2007- (:w:en)

Variantes 
 Baby Take a Bow (1934), título original de una película protagonizada en Shirley Temple (:w:en);
 Sheila Take a Bow (1987), canción de The Smiths.